Кубок наций Персидского залива по футболу 1988 — 9-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 2 по 18 марта на стадионе «Короля Фахда» в Эр-Рияде.

Схема 
Семь команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось два очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 6 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 7 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
4 мяча:

  Ахмед Рази

  Зухаир Бахит

3 мяча:
  Саля Джассим аль-Хасави

2 мяча:
  Маджид Абдулла

1 мяч:

  Хишам Абдулла
  Ибрахим Иса
  Фаяз Махмуд
  Мурджан Эад
  Басиль Гургис
  Хабиб Джафар
  Али Хусейн

  Лаис Хусейн
  Хасан Джухар
  Мансур Муфта
  Халид Салман
  Махмуд Суфи
  Аднан ат-Тальяни
  Мубарак Ганим

  Абдуррахман Мухаммед
  Юнис Аман
  Нассер Хамдан
  Гулам Хамис
  Фахад аль-Биши
  Абдулла Гураб
  Юсеф Джаза

Интересные факты 
 Обыграв сборную Катара со счётом 2:0, Оман одержал первую победу за 14 лет участия в Кубке наций Персидского залива.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

1988
Международные соревнования по футболу в Саудовской Аравии
Март 1988 года
Спорт в Саудовской Аравии в 1988 году